Fountain Hill ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Fountain Hill (Arkansas) im Ashley County
 Fountain Hill (North Carolina) im Anson County
 Fountain Hill (Pennsylvania) im Lehigh County

Siehe auch:
 Fountain Hills, Ort im Maricopa County, Arizona